Conferentie van Londen (1830)
 Verdrag van Londen (1839)
 Conferentie van Londen (1933)
 Conferentie van Londen (1954)